Gros-Jean est : 
 un surnom familier, formé de l'adjectif gros et du prénom Jean,  
 donné parfois à une personne stupide en français, que l'on retrouve dans quelques locutions courantes (être Gros-Jean comme devant) ;
 un nom de famille, écrit Grosjean

Patronyme 

 Alexandre Grosjean (1851-1922), homme politique français ;
 André Grosjean (1926-2015), homme politique français ;
 Arnold Grosjean (1834-1898), homme politique suisse ;
 Carlos Grosjean (1929-2004), homme politique suisse ;
 Émile Grosjean-Maupin (1863-1933), espérantiste français ;
 Ernest Grosjean (1844-1936), compositeur et organiste français ;
 Fernand Grosjean (1924-2015), skieur alpin suisse ;
 Francis Grosjean (né en 1949), photographe et réalisateur français
 François Grosjean (né en 1946), psycholinguiste français et suisse, spécialiste du bilinguisme ;
 François Alexandre Grosjean (1747-1823), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Georges Grosjean (1865-1934), homme politique français ;
 Irène Grosjean (1930-), naturopathe française ;
 Jean Grosjean (1912-2006), écrivain français ;
 Jean-Romary Grosjean (1815-1888), organiste et éditeur français ;
 Jules Grosjean (1830-1901), homme politique français ;
 Marc Grosjean (1958-), footballeur et entraîneur belge ;
 Matthew Grosjean (né en 1970), skieur alpin américain ;
 Mireille Grosjean (née en 1946), enseignante et espérantiste suisse ;
 Pierre Grosjean (1952-1983), médecin français ;
 Pierre-Hervé Grosjean (né en 1978), prêtre catholique français ;
 Roger Grosjean (1920-1975), archéologue français ;
 Romain Grosjean (né en 1986), pilote automobile franco-suisse ;
 Sarah Grosjean (née en 1987), comédienne et chroniqueuse belge ;
 Sébastien Grosjean (né en 1978), joueur de tennis français ;
 Sylvain Grosjean (1846-1915), prêtre jésuite belge, missionnaire en Inde ;
 Théo Grosjean (né en 1995), auteur de bandes dessinées français;
 Thierry Grosjean (né en 1956), homme politique et entrepreneur suisse.

Marque 
Les marques de fromage français Vache Grosjean et Carré Grosjean appartiennent au groupe Lactalis.

Voir aussi 
 Antoine-Jean Gros
 Jean Le Gros
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme suisse